Alisa Kozhikina (Алиса Кожикина en ruso) es una joven cantante rusa nacida el 20 de junio  del año 2003 en Uspenka, una pequeña villa de la región rusa de Óblast de Kursk. Actualmente reside en el centro del distrito de Kurchátov.

Con 6 años de edad, comenzó a tocar el piano, además de empezar a competir en concursos de música a nivel local. En uno de estos concursos en Óblast de Kursk consiguió el primer premio.

En el año 2012 participó en el festival internacional de la canción New Wave Junior, celebrado en Yalta. Además, es la ganadora del Gran Premio del famoso festival de música Rosa Vetrov y campeona de la competición internacional Sozvezdie Orla. También ganó el festival internacional Сelebration of the childhood que tuvo lugar en San Petersburgo, el ‘Constellation of the young’ de Óblast de Kursk o el The Rose of the Winds celebrado en Moscú.

En el año 2014 alcanzó la fama gracias a su participación en la versión rusa del programa La Voz Kids del canal de televisión ruso Pervy Kanal. El día de la final del concurso, el 25 de abril de 2014, se convirtió en la ganadora de La voz Kids Rusia 2014 gracias a los votos de más del 50% de la audiencia (unas 400.000 personas que votaron).

El 22 de septiembre de 2014, fue seleccionada por la cadena de televisión rusa RTR para representar a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2014 con su canción "Dreamer".

Discografía

Álbumes
 2016: I Am Not a Toy ()

Sencillos

Referencias 

Cantantes femeninas de Rusia
Cantantes infantiles de Rusia
Cantantes de pop de Rusia
Participantes en Eurovisión Junior